

Fisica 
 Diffusione di materia – processo mediante il quale si ha trasporto di massa
 Diffusione protonica nei tessuti o DWI – tecnica di imaging a risonanza magnetica fondata sulla diffusione delle particelle di acqua
 Diffusione – sinonimo di scattering: fenomeno che riguarda l'interazione tra una radiazione elettromagnetica e un corpo opaco, o di piccole dimensioni, o di un corpo esteso, nella sua struttura geometrica superficiale a piccola scala
 Diffusione fotonica – fenomeno che riguarda i fotoni che viaggiano attraverso un materiale senza esserne assorbiti

Biologia 
Diffusione semplice
Diffusione facilitata

Altro 

Diffusione – in crittologia, una proprietà di un algoritmo sicuro
 Diffusione – in economia, sinonimo di deconcentrazione
 Diffusione – nel commercio
 Diffusione – il numero di copie di un quotidiano o di un periodico pubblicazione consegnate ai lettori
DTI – tecnica di risonanza magnetica fondata sullo sviluppo 3D dei dati ottenuti mediante DWI

Altri progetti